Ussel ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Ussel (Fluss), linker Zufluss der Donau nahe Stepperg (Rennertshofen), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Frankreich:
 Arrondissement Ussel, Département Corrèze
 Ussel (Cantal), Département Cantal
 Ussel (Corrèze), Département Corrèze
 Ussel (Lot), Département Lot
 Ussel-d’Allier, Département Allier

Italien:
 Usseglio, französisch Ussel, Provinz Turin
 Burg Ussel bei Châtillon, Region Aostatal

Ussel oder d’Ussel ist der Familienname folgender Personen:
 Hector d’Ussel (1785–1811), französische Militärperson
 Guillaume d’Ussel (1906–1944), französischer Widerstandskämpfer der Résistance
 Michel van Ussel (* 1928), ehemaliger belgischer Botschafter